Caridadense – abitanti di Caridade do Piauí
Caridadense – abitanti di Caridade